HMCS Iroquois je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Iroquois (G89)
 HMCS Iroquois (DDH 280)

Iroquois